Форкá () или Форка-форка () — армянский народный танец, отличающийся вариативностью исполнения в зависимости от региона.

Этимология 
Название «Форка» имеет неизвестное происхождение. Предполагалось, что оно произошло от искаженного названия польки, однако движения два этих танца ничего общего с полькой не имеют. Адаптированный вариант польки, который был популярен среди армянской городской буржуазии, называется Пулкá, но и этот танец не является родственным пляске Форкá.

Исполнение 
Варианты исполнения разнятся в зависимости от региона. В селе Талин Форка традиционно исполняется под звуки зурны и дхола. Пляшущие строятся кругом, руки кладут на плечи соседних танцующих. В других вариантах пляска исполняется двумя женщинами средних лет в величественной и торжественной манере, с использованием платков.

В культуре 
Танец исполняется в опере «Алмаст» армянского композитора А.А. Спендиарова.

Примечания 

Танцы по алфавиту
Армянские народные танцы